Соревнования по бегу на 800 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 27, 28 и 30 сентября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующей чемпионкой мира в беге на 800 метров являлась Кастер Семеня из ЮАР. Она не защищала свой титул, так как 30 июля 2019 года Федеральный суд Швейцарии признал легитимным запрет ИААФ на выступление женщин с повышенным тестостероном на дистанциях от 400 метров до 1 мили (1609,34 м). Подобные меры были приняты с целью ограничить участие спортсменок с интерсексуальностью для сохранения целостности женской лёгкой атлетики. Данное правило принималось в первую очередь против Семени, доминировавшей в беге на 800 метров последние несколько сезонов, но также затронуло нескольких других легкоатлеток. В частности, запрет коснулся серебряного медалиста прошлого чемпионата мира Франсину Нийонсабу из Бурунди.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 2.00,60. Для участия в чемпионате мира спортсменки должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 48. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получила:
 Эджи Уилсон — как победительница Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышла 41 легкоатлетка.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 800 метров у женщин состоялся 30 сентября 2019 года. Впервые в истории чемпионатов мира в решающем забеге на этой дистанции не было спортсменок из Европы. Предстартовый фаворит Эджи Уилсон ожидаемо возглавила забег. Рядом с ней бежала Натойя Гуль, сразу следом за дуэтом лидеров находились две бегуньи из Уганды. Менее известная из них, Халима Накаайи уверенно держалась за спиной Уилсон до финишной прямой, после чего начала ускорение, на которое американка ответить не смогла. Более того, Накаайи успешно отбила атаку Рэйвин Роджерс из США, которая совершила впечатляющий рывок на заключительной прямой, переместившись с седьмого места на второе и проиграв чемпионке 0,14 секунды. Уилсон сохранила за собой бронзовую медаль.

Победа 24-летней Халимы Накаайи стала одной из главных неожиданностей мирового первенства в Дохе. До этого финала главным достижением в карьере бегуньи из Уганды была бронзовая медаль Африканских игр 2019 года, прошедших месяцем ранее.

Примечания

Ссылки 
 

бег